Stati Uniti d'America
 Deer Park – census-designated place della Contea di Washington, Alabama
 Deer Park – census-designated place della Contea di Napa, California
 Deer Park – villaggio della Contea di Lake, Illinois
 Deer Park – città della Contea di Garrett, Maryland
 Deer Park – census-designated place della Contea di Suffolk, New York
 Deer Park – città della Contea di Hamilton, Ohio
 Deer Park – città della Contea di Harris, Texas
 Deer Park – città della Contea di Spokane, Washington
 Deer Park – villaggio della Contea di St. Croix, Wisconsin